Walter Bernhard LaGrand foi um condenado a morte, junto de seu irmão, por terem matado um gerente de banco numa tentativa de assalto a banco, em 1982. Apesar de o Tribunal Internacional de Haia ter enviado uma ordem pedindo a suspensão da punição, foi executado numa câmara de gás em março de 1999.

Seu irmão, Karlheinz, foi executado antes de a Alemanha ter entrado com a ação.

Os irmãos nasceram na Alemanha, mas foram levados para os Estados Unidos quando ainda eram bebês.

Pessoas executadas por assassinato
Mortos em 1999